Nya högern kan syfta på:

 Nya högern (kulturrörelse) – en starkt högerorienterad fransk kulturrörelse
 Nya högern (Nederländerna) – det politiska partiet i Nederländerna
 Nya högern (Israel) – det politiska partiet i Israel